

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 После двухлетней войны Мардук-апал-иддин занял Вавилон.
 Поход Синаххериба на Вавилон. В сражениях при Куту и Кише халдейско-эламские войска Мардук-апал-иддина разбиты. Взятие Синаххерибом Вавилона и замирение страны. На престол посажен вавилонянин Белибни.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 Весной цзиская княжна Цзи-цзян проехала через Лу по дороге в столицу, где её выдали замуж за вана.
 Зимой цаоский князь прислал своего наследника И-гу с визитом в Лу.
 Согласно «Цзо чжуань», царства Чу и Ба напали на Дэн.

См. также

Примечания